A Arena Multiúso da Gávea, também conhecida como Arena McFla ou Arena da Gávea, será uma arena multiúso localizada no Sede social do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. Terá capacidade máxima de  pessoas. As obras estão planejadas para iniciar em 2018. A obra será em parceria do Flamengo com o McDonald's, que terá direito à exploração econômica da arena.

Ginásios do Rio de Janeiro (estado)
Patrimônios do Clube de Regatas do Flamengo